Det här är en lista över ledamöter av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, grundad 1919.

Antalet svenska akademiledamöter var 972 stycken 2019.

Svenska ledamöter

Avdelningar

Avdelning I - Maskinteknik
Avdelning II - Elektroteknik 
Avdelning III - Samhällsbyggnad
Avdelning IV - Kemiteknik
Avdelning V - Bergs- och materialteknik
Avdelning VI - Företagande och arbetsliv
Avdelning VII - Teknikens grund- och gränsvetenskaper
Avdelning VIII - Skogsnäringens teknik
Avdelning IX - Ekonomi
Avdelning X - Bioteknik
Avdelning XI - Utbildning och forskning
Avdelning XII - Informationsteknik

Förste hedersledamöter
Innehavare av "Hedersledamotstecken" eller "Förste hedersledamöter" som det ursprungligen kallades, skall ej sammanblandas med det hedersledamotskap som alla ledamöter tidigare automatiskt erhöll vid 65 års ålder.

Utländska ledamöter

Korresponderande ledamöter
Den siste korresponderande ledamoten invaldes 1968, sedan dess har alla ledamöter verksamma i utlandet invalts som utländska ledamöter.

Källor 
IVA:s nätverk (inklusive akademiledamöterna)
IVAs svenska ledamöter (inaktuell lista)

Fotnoter 

 
Ledamöter av Ingenjörsvetenskapsakademien